The American Dream — четвёртый студийный альбом американской металкор/хардкор группы Walls of Jericho, выпущенный 29 июля 2008 года. В нём группа возвращается к своему типичному (после своего предыдущего акустического мини-альбома) и одновременно с этим более тяжёлому звучанию, чем на предыдущих альбомах группы.

Список композиций 
 «The new Ministry» — 2:41
 «II. The Prey» — 2:40
 «The american Dream» — 3:16
 «Feeding Frenzy» — 3:53
 «I. The Hunter» — 2:18
 «Famous last Words» — 1:45
 «A long walk Home» — 3:16
 «III. Shock of the Century» — 2:44
 «Discovery of Jones» — 4:14
 «Standing on paper Stilts» — 2:32
 «Night of a thousand Torches» — 2:59
 «The slaughter Begins» — 3:40

Участники записи 
 Кэндес Каксалэйн — вокал
 Крис Роусон — гитара
 Майк Хасти — гитара
 Аарон Руби — бас-гитара
 Дастин Шоенхофер — ударные

Примечания 

Альбомы Walls of Jericho
Альбомы металкора